Phedina é um género de ave da família Hirundinidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Phedina borbonica
 Phedina brazzae

Phedina
Géneros de aves